Saros 124 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 6 maart 1049 t/m 11 mei 2347. Deze serie duurt 1298 jaar en 66 dagen, bevat 73 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 19 t/m 91.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus